Die Abkürzung SSIC bezeichnet:

 gesintertes Siliciumcarbid (SSiC oder auch SiSiC)
 SuperSpeed Inter-Chip, ein Industriestandard für USB-basierte Chip-to-Chip-Verbindungen

Abkürzung